Дінь-ле-Бен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, адміністративний центр департаменту Альпи Верхнього Провансу. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південний схід від Парижа, 115 км на північний схід від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 8121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 16703,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Дінь-ле-Бен
 Дінь-ле-Бен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дінь-ле-Бен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Альпи Верхнього Провансу

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Альпи Верхнього Провансу